Schmurr ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Heinz Schmurr (1931–2007), deutscher Politiker (SPD)
 Eduard Schmurr (1906–1964), deutscher Landwirt und Politiker (FDP)
 Wilhelm Schmurr (1878–1959), deutscher Maler und Mitbegründer des Sonderbundes in Düsseldorf